Светско првенство у хокеју на леду 1967. је било 34. светско хокејашко првенство које се одржало од 18. до 29. марта 1967. у Аустрији. Такмичење је уједно представљало и 45. европско првенство за европске репрезентације. Утакмице свих група играле су се у Бечкој градској дворани.

Светско првенство је по седми пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Првопласирана репрезентација је постала шампион света, а последње две пласиране су испале у Групу Б.

Светско првенство Група Б 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од деветог до шеснаестог места. Последње две пласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц 
У Групи Ц су се такмичиле пет репрезентације које су се бориле од шеснаестог до двадесетпрвог места.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

Summary (in french) 

 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у 1967.